Конститусион има више значења:

 Конститусион (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Конститусион (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Конститусион (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Конститусион, Ел Чајотал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Конститусион (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Конститусион (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Конститусион (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Конститусион (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Конститусион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Конститусион (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику